André Lejeune peut désigner:

 André Lejeune (1935-2009), homme politique français,
 André Lejeune (né en 1935), chanteur québécois.